Дерю́гин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 Дерюгин, Алексей Васильевич (1913—2005) — Герой Советского Союза.
 Дерюгин, Борис Иванович (1916—1979) — советский государственный и партийный деятель.
 Дерюгин, Василий Васильевич (род. 1953) — советский и российский спортсмен, мастер спорта международного класса по гребле.
 Дерюгин, Георгий Михайлович (1871—1933) — член IV Государственной Думы от Псковской губернии, министр внутренних дел Западно-русского правительства.
 Дерюгин, Дмитрий Андреевич (1797—1866) — потомственный дворянин, крупный землевладелец, родоначальник Псковской ветви рода Дерюгиных.
 Дерюгин, Иван Константинович (1928—1996) — советский пятиборец, олимпийский чемпион.
 Дерюгин, Константин Михайлович (1878—1938) — русский гидробиолог и зоолог, океанолог, педагог.
 Дерюгин, Лев Николаевич (1921—1988) — советский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Дерюгин, Михаил Евсеевич (1838—1906) — русский военный деятель и педагог, генерал от инфантерии.
 Дерюгин, Николай Александрович (род. 1959) — советский баскетболист.

